Camarasa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camarasa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Camarasa (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar